Marie Curie, née Maria Salomea Skłodowska, physicienne et chimiste polonaise, naturalisée française.

Titre 

 Marie Curie (Maria Curie) est un film polonais réalisé par Marie-Noëlle Sehr sorti en 2016, inspiré de la vie de Marie Curie ;
 Madame Curie est un film américain en noir et blanc réalisé par Mervyn LeRoy, sorti en 1943 inspiré de la vie de Marie Curie.